Addicted to You (singel Laury Voutilainen)
 Addicted to You (singel Shakiry)
 Addicted to You (singel Aleca Empire’a)
 Addicted to You (singel Avicii)

Zobacz też